Канюка Валерій Миколайович — український кінооператор.
 Канюка Михайло Сергійович — український сценарист, кандидат історичних наук.

Українські прізвища